Palisades oder The Palisades steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Palisades (Idaho)
 Palisades (Illinois)
 Palisades (Kentucky)
 Palisades (New York)
 Palisades (Texas)
 Palisades (Washington)
 Palisades Park, im Bergen County, New Jersey

geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Palisades (Sierra Nevada) (auch Palisade Range), Berggruppe in Kalifornien
 The Palisades (Hudson River), Klippen am Hudson River
 Kernkraftwerk Palisades, im Covert Township, Michigan

Sonstiges:
 Palisades (Band), US-amerikanische Band
 The Palisades (Antarktika), Kliff in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch
 Pacific Palisades (Begriffsklärung)
 Palisade (Begriffsklärung)